Ла Болса има више значења:

 Ла Болса (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Болса (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Болса (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Болса (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Болса (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Болса (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Болса, Ел Енсинал (Куахималпа де Морелос), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ла Болса (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Болса (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Болса (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Болса (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Болса (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Болса (Пунгарабато), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Болса (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Болса (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Болса (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Болса (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Болса (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Болса (Којотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Болса (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Болса (Тепозотлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Болса, Пасо де ла Болса (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Болса, Лас Болсас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Болса (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Болса, Ранчо де Лоурдес (Тангамандапио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Болса (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Болса (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Болса (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Болса (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Болса (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Болса (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Болса (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Болса (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Болса (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Болса (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Болса, Педро Канту Гарсија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Болса (Закателко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Болса (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Болса (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Болса (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Болса (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Болса, Ла Пуерта де ла Болса (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику